Люби́мовский сельсове́т — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая до 2010 года в составе Фатежского района Курской области.

Административным центром была деревня Любимовка.

География 
Занимал территорию к юго-западу от районного центра — города Фатежа. По территории сельсовета протекала река Руда — левый приток Усожи.

История 
Образован в начале 1920-х годов. В 1928 году вошёл в состав новообразованного Фатежского района. 14 июня 1954 года к Любимовскому сельсовету был присоединён Алисовский сельсовет. Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области». Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО Любимовский сельсовет был упразднён путём присоединения к Солдатскому сельсовету.

Населённые пункты 
На момент упразднения в 2010 году в состав сельсовета входило 18 населённых пунктов:

Руководители сельсовета 
 Соско, Александр Эдуардович
 Егоров
 Покровский, Иван Иванович
 Щетинин, Степан Иванович
 Орехов, Иван Федорович
 Воробьев, Петр Константинович
 Гришин, Иван Антонович
 Голубчиков, Ф. М.
 Карпов Валерий Николаевич
 Дементьева, Татьяна Ивановна

Примечания

Литература 
 

Упразднённые сельсоветы Курской области